Казнеёв (, ) — город на западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о населённом пункте относятся к 1144 году.

География 
Расположен в 20 км к северу от административного центра края, города Пльзень, на высоте 398 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города  

Города Пльзенского края